Hysteria (canção de Def Leppard)
 Hysteria (canção de Muse)
 Hysteria (filme)
 Hysteria (álbum)
 Hysteria – The Def Leppard Story

Desambiguação